Memić ist der Familienname folgender Personen:

 Dalio Memić (* 1990), bosnischer Fußballspieler
 Haris Memiç (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Muhamed Memić (* 1960), jugoslawisch-bosnischer Handballspieler
 Seid Memić (* 1950), jugoslawischer Musiker, bekannt als Vajta